Ali Guerraoui (1986-), joueur de rugby algérien ;
 Driss Guerraoui (1952-), économiste marocain ;
 Rachid Guerraoui (1967-), informaticien et professeur suisso-marocain.